

Astronomia 
 Cratere Muara – cratere sulla superficie di Marte

Geografia 
 Distretto di Brunei-Muara – distretto del Sultanato del Brunei situato nel nord dell'isola del Borneo
 Reggenza di Muara Enim – reggenza dell'Indonesia nella provincia di Sumatra Meridionale